Villaviciosa de Odón är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Madrid. Villaviciosa de Odón ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Villaviciosa de Odón är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Villaviciosa de Odón. Runt Villaviciosa de Odón är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Madrid,  km öster om Villaviciosa de Odón. Omgivningarna runt Villaviciosa de Odón är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid